Banaz (district), een Turks district in de provincie Uşak
 Banaz (stad), de hoofdplaats in het Turkse district Banaz